La Sonata para violín No. 4 en La menor, Op. 23 es una sonata para violín y piano de Ludwig van Beethoven.

Composición 
La Sonata para violín nº 4 fue compuesta en los años 1800/1801, al mismo tiempo que la Sonata para violín nº 5 en fa mayor, Op. 24, compuesta en 1801, llamada "Sonata primavera". Las dos sonatas están dedicadas a Moritz Reichsgraf von Fries, uno de los mecenas del compositor.

Estructura y análisis 
La sonata para violín Op. 23, con su tono dramático, contrasta con la alegre "sonata primavera" que fue escrita al mismo tiempo. Con ambas obras, Beethoven impulsó la renovación formal de las sonatas para violín dándoles un enfoque más sinfónico que puramente camerístico.

1. Presto 
El primer movimiento está marcado por un desarrollo prolongado que, con 92 compases, supera la exposición de 71 compases. Se trata el tema principal y los dos motivos de la transición. Después se presenta una reelaboración del tema principal en lugar de la recapitulación esperada, y nuevamente en la coda.

2. Andante scherzoso più allegretto 
El Andante scherzoso più allegretto, que tiene la forma de un movimiento de sonata, solo gana estabilidad métrica desde el violín a partir del compás 8. La transición está diseñada como un contrapunto.

3. Allegro molto 
El final se caracteriza por el mismo efecto dramático que el primer movimiento. Después de los tres pareados, sigue una conclusión, que el musicólogo Peter Cahn considera como una coda extendida . Justo antes de la conclusión final del movimiento, se repiten los tres pareados.

Los bocetos del compositor muestran que Beethoven hizo tres borradores para el final de la sonata antes de decidirse por esta versión poco convencional.

Repercusión 
Inicialmente, ambas sonatas se publicaron bajo el opus común número 23. La división en los números de opus 23 y 24 probablemente se hizo porque el editor cometió un error al imprimir la parte de violín de la “Sonata primavera” en formato apaisado.

Mientras las dos sonatas aún se publicaban bajo el opus común número 23, el Allgemeine Musikalische Zeitung certificó que ambas obras no estaban "simplemente sazonadas con una idea nueva y fugaz", y escribió:

    "Esto se cuenta entre lo mejor que Beethoven ha escrito, y eso realmente significa entre lo mejor que se está escribiendo en este momento”.

– “Allgemeine Musikalische Zeitung”, octubre de 1801

Actualmente la Sonata para violín Op. 23 se ve eclipsada por la "Sonata primavera".

Bibliografía 

 Guía cultural de música de cámara Harenberg, Instituto Bibliográfico y FA Brockhaus AG, Mannheim, 2008, ISBN 978-3-411-07093-0
 Jürgen Heidrich: Violin Sonatas, en: Beethoven - Handbuch, Bärenreiter-Verlag Karl Vötterle GmbH & Co. KG, Kassel, 2009, ISBN 978-3-476-02153-3, págs. 466-475
 Lewis Lockwood : Beethoven: su música, su vida. Metzler, 2009, ISBN 978-3-476-02231-8, págs. 110 y siguientes.

 Peter Cahn : Sonata para violín en la menor, Op. 23, en: Interpretationen 1994, Volumen 1, págs.

Referencias 

Sonatas para violín de Ludwig van Beethoven